Opoku ist der Name von:

 Opoku Fofie, 6. Asantehene des Aschantireich 1803/1804 
 Opoku Ware I. (1700–1750), 2. Asantehene des Aschantireich von 1720 bis 1750 
 Opoku Ware II. (1919–1999), 15. Asantehene des Königreichs der Aschanti

Opoku ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Opoku (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Alexander Opoku (* 1974), ghanaischer Fußballspieler
 Benny Opoku-Arthur (* 1997), deutscher Schauspieler und Model
 Clifford Opoku-Afari, deutscher Sportwissenschaftler 
 Hermann Opoku (* 1986), österreichischer Basketballspieler 
 Jeremy Opoku-Karikari (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Kwame Opoku (* 1999), ghanaischer Fußballspieler
 Nana Opoku Agyemang-Prempeh (* 1989), ghanaischer Fußballspieler